Java Community Process (JCP) — сформированный в 1998 году формальный процесс, который позволяет заинтересованным лицам участвовать в формировании будущих версий спецификаций платформ языка Java.

JSR 
Основа JCP — так называемые JSR (Java Specification Request/Запрос на Спецификацию Java), формальные документы, описывающие спецификации и технологии, которые предлагается добавить к Java платформе.

Разработка JSR включает следующие шаги:
Предложение (Initiation). Спецификация предлагается членами сообщества, и, путём голосования, принимается Исполнительным Комитетом (JCP Executive Committee). В это время JSR, присваивается номер.
 Черновик для сообщества (Community Draft). После принятия JSR, формируется экспертная группа, которая разрабатывает первый черновик спецификации. Этот черновик выносится на рассмотрение Исполнительного Комитета и членов сообщества. По итогам обсуждения выносится решение о том, переходить к следующей стадии, или необходим новый доработанный Community Draft.
 Открытый черновик (Public Draft). Черновик, дошедший до этой стадии, выкладывается в свободный доступ, и любой человек, имеющий доступ к сети Интернет, может рассмотреть его и высказать своё мнение. Экспертная группа использует эти отзывы для дальнейшего совершенствования спецификации. После этого доработанная спецификация выносится на голосование Исполнительного Комитета для окончательного утверждения. К этому времени становятся доступными Эталонная реализация (reference implementation) и набор автоматических тестов Technology Compatibility Kit (TCK).
 Поддержка (Maintenance). Окончательная версия спецификации, эталонной реализации и TCK, обновляется по мере поступления запросов на доработку, уточнение и расширение. Некоторые запросы могут потребовать пересмотра спецификации экспертной группой и выпуска новой версии, или даже формирования нового JSR.

Исполнительные комитеты 
В соответствии с основными целевыми направлениями, существуют два Исполнительных комитета:
 ME — комитет по платформам с ограниченными возможностями (прежде всего мобильных). Основная платформа — J2ME. По состоянию на июнь 2008 года, в ведении этого комитета находится 79 JSR’ов.
 SE/EE — занимается платформами для настольных компьютеров (Java Platform, Standard Edition) и для серверов (Java Platform, Enterprise Edition). Под действие этого комитета попадает 223 JSR’а (на июнь 2008).

Ссылки 
 Официальный сайт Java Community Process 
 Список всех JSR’ов 
 Описание процедуры JCP на официальном сайте 

Java